Scribn. kan som auktorsförkortning betyda:

 Frank Lamson-Scribner
 Frank Lamson Scribner

Robotskapade auktorsförkortningar